Josip Broz Tito – polityk
 Tito – hiszpański piłkarz
 Tito – miejscowość we Włoszech